Сапе́ги (, , , в актах и хрониках — Sopieha, Sopiha, Sopiezycz) — шляхетский род герба «Лис» в Великом княжестве Литовском, который, унаследовав в середине XVI века владения Гольшанских, стал пользоваться огромным влиянием. Пик могущества Сапег пришёлся на начало XVIII века, когда они вели междоусобные войны с остальной шляхтой, в конечном счёте подорвавшие их силы. В те же годы приобрели и княжеский титул.

В России княжеское достоинство утверждено за Сапегами Высочайшим указом (26 июля 1874).

Высочайше утверждённым (29 декабря 1901) мнением Государственного совета потомственным дворянам Терезе-Изабелле-Марии-Иозиф Павловой-Евстафиевой-Дамиановой-Генриховой-Иосифовой Сапег, рождённой княжне Любартович-Сангушко и её детям: Марии-Иозеф-Елизавете, Ядвиге-Марии-Иозеф-Еве, Елизавете-Каролине-Марии-Иозеф и Павлу-Иосифу-Казимиру-Флориану Львовым-Павловым-Адамовым-Андреевым-Евсеевым Сапег (из коих последнему потомственно), дозволено в России пользоваться княжеским титулом, пожалованному роду Сапег грамотой императора Леопольда I (от 14 сентября 1700) и подтверждённому большому маршалу королевства Галиции и Лодомерии Льву Александровичу Сапег грамотою австрийского императора Фердинанда I (от 25 февраля 1840).

Происхождение и история рода 
Родоначальником Сапег большинство польских геральдистов старого времени называли Пунигайла, каштеляна Трокского, сына Наримунта Гедиминовича; сын его, Сунигайло, крестился с именем Семёна. Недостоверность этой генеалогии, основанной на панегирическом сочинении Миштольта (Misztolt, ) «Historia Illustris domus Sapiehianae» (Vilnae 1724), доказана Казимиром Стадницким, который выяснил, что Сунигайло умер бездетным. В новейшей генеалогической литературе считается установленным, что род Сапеги происходит из Смоленской земли, где Сапеги уже в XV веке владели значительными поместьями. Родоначальником Сапег считается Семён Сопига, писарь Казимира Ягеллончика; имя его встречается в актах и хрониках 40-х годов XV века. От его сыновей — Богдана и Ивана — пошли две ветви рода Сапег: черейско-ружанская и коденская. Путём браков и пожалований род Сапег приобрёл громадное богатство, давшее ему возможность занять первенствующее, после Радзивиллов, положение в Литве.

В XVII веке Сапеги представляли собой грозную силу, пред которой иногда должен был смиряться даже король. Сапеги самовластно хозяйничали в Литве, распоряжаясь по своему произволу на сеймиках и трибуналах, преследуя и устраняя неугодных им лиц. Выведенная из терпения высокомерием и притеснениями Сапег, шляхта составила конфедерацию под предводительством каштеляна витебского Коцеллы, который объявил даже посполитое рушение против Сапеги. Вмешательство короля в это дело не предотвратило столкновения; началась (в феврале 1700 года) Домашняя война, закончившаяся поражением Сапег под Олькениками (18 ноября 1700 года), после чего все Сапеги присуждены были к лишению должностей и имений и осуждены на вечное изгнание из государства. Сапеги обратились к посредничеству Августа II, который примирил их со шляхтой. Богатство Сапег сильно пошатнулось во время этой войны, требовавшей больших расходов. Тем не менее до последних дней существования Речи Посполитой Сапеги играли выдающуюся роль. 16 лиц из рода Сапеги занимали так называемые «дигнитарские» должности, трое были главными начальниками литовской артиллерии, 25 занимали должность воевод, четверо — каштелянов, трое были гетманами великими литовскими, один — гетманом польским, двое — епископами. Первоначально Сапеги исповедовали православие; первым перешёл в католицизм Иван Семёнович Сапега (ок. 1430—1517), посланный в 1514 году в Рим и принявший там католичество; сыновья его остались православными, но в течение XVI и начала XVII века католичество окончательно утвердилось в семье Сапег.

В 1572 году Николай Сапега, воевода минский и витебский, ещё возведён был императором Рудольфом II в графское Римской империи достоинство, и от него пошла графская ветвь рода Сапега. В 1633 году Ян Станислав Сапега, великий маршалок литовский, возведён был императором Фердинандом III в княжеское Римской империи достоинство, но отказался принять этот титул и умер бездетным. В 1700 году Михал Францишек, конюший литовский, генерал артиллерии литовской, был возведён Леопольдом I в княжеское Римской империи достоинство, но погиб в том же году, будучи неженат. Не имея никаких формальных прав на княжеский титул, Сапеги уже в то время употребляли его, претендуя на происхождение от владетелей Литвы. В 1768 году Польский сейм, признав эту легендарную родословную, официально утвердил за фамилией Сапег герба Лис княжеский титул. Северская линия состояла в русском, а Коденская — в русском и австрийском подданстве.

Имения Сапег в России, включая Быховский замок, были конфискованы за участие их в восстании 1830—31 годов.

Описание герба 
В червлёном щите серебряный всадник с серебряными поднятым мечом и щитом, на коем шестиконечный червлёный крест, вправо на серебряном коне, покрытом червлёным трехконечным ковром с золотой каймой и червлёной сбруей с золотой каймой (герб Погоня). Глава щита рассечена на три части, в средней червлёной части серебряная дважды перекрещенная стрела, верхняя перекладина короче нижней (герб Лис), в правой чёрной части три серебряные лилии, (две и одна), в левой лазоревой части рука в серебряных латах, сжатая в кулак, пронзёна серебряной стрелой остриём вниз.

Над щитом княжеский коронованный шлем. Нашлемник: стоящая серебряная лисица вправо с червлёными глазами и языком. Намёт: червлёный с серебром. Герб украшен княжеской червлёной, подбитой горностаем, мантией с золотыми кистями и бахромой и увенчан княжеской короной.
Герб князя Ивана-Павла-Александра Сапеги внесён в Часть 13 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 6.

Виднейшие представители фамилии 

 Лев Сапега (1557—1633) — воевода виленский, гетман великий литовский и канцлер великий литовский.
 Ян Пётр Сапега (1569—1611) известен своим участием в смутах эпохи самозванцев; поддерживал Тушинского вора, в помощь которому пришёл с отрядом вопреки распоряжению короля; вел осаду Троицкого монастыря; впоследствии переходил то от Тушинского вора к королю, то обратно, иногда заявляя желание сражаться вместе с русскими против поляков; умер в Москве. Составил «Дневник», напечатанный в русском переводе в «Сыне отечества» (1858).
 Казимир Лев Сапега (1609—1656) заключил, (1634), выгодный для Польши мир с Москвой; пользовался неограниченным доверием Владислава IV.
 Павел Ян Сапега (ок. 1609 — 1665), воевода виленский, гетман великий литовский, известен подвигами в войнах казацкой и шведской (1656).
 Александр Казимир Сапега (1624—1671) принял духовный сан в Риме, где учился; был епископом жмудским, потом виленским; напечатал: «Constitutiones synodi dioecesis Vilnensis» (Вильна, 1669). 
 Казимир Ян Сапега (1637—1720) — воевода виленский и гетман великий литовский, напечатал: «Enucleatio nullitatis excommunicationis ratione praetensae devastationis ecclesiarum bonorumque dioecesis Vilnensis publicatae a. d. 1695» и «Manifest Bogu i swiatu do powszechnej wiadomosci podany» (1699).
 Ян Казимир Сапега (?—1730) — гетман великий литовский, принимал участие в великой Северной войне, стоял на стороне Карла XII и одержал в июле 1709 года две победы над русскими войсками, но после Полтавской битвы перешёл на сторону Петра Великого. В 1720 году вступил в переговоры с Меншиковым о женитьбе своего сына Петра на его дочери, причём обещал Меншикову поддерживать кандидатуру его в курляндские герцоги. Прибыв в 1726 году в Санкт-Петербург, получил от императрицы Екатерины I чин генерал-фельдмаршала и богатые поместья. Некоторые исследователи высказывают догадку, будто бы благоволение Екатерины I к Сапеги объясняется тем, что он помог ей разыскать её родственников Скавронских. После падения Меншикова Сапега примкнул к Долгоруким и в 1727 году назначен был Санкт-Петербургским генерал-губернатором, но вскоре уехал в свои поместья, где и умер.

 Сын его, Пётр Сапега (1701—1771), — стольник великого князя литовского, в 1726 году был обручен с княжной Меншиковой, но затем Екатерина I сделала его своим фаворитом, наградила званием камергера и поместьями и назначила в женихи своей племяннице графине Софье Скавронской, на которой он и женился (19 ноября 1727), уже после смерти Екатерины I. Не считая прочным своё положение в России, Сапега распродал полученные в приданое громадные имения и уехал в Литву, увозя с собой до 2 миллионов тогдашних серебряных рублей.
 Ян Фредерик Сапега (1680—1751) — государственный деятель и писатель, староста брестский (с 1698), каштелян Троцкий (1716), канцлер великий литовский (1725).

 Александр Антоний Сапега (1773—1812) — посетил (1802—1803) югославянские земли, составил ценное описание своего путешествия («Podroze po krajach slowianskich» (Вроцлав, 1811). Другие его труды: «Tablice stosunku nowych miar i wag francuskich linealnych z lilewskiemi i polskiemi» (Варшава, 1801) и «Lettres sur les bords de l’Adriatique» (П., 1808).
 
 Лев Сапега (1801—1878) — камергер Высочайшего двора, но после 1831 года принуждён был эмигрировать в Галицию, где был маршалком сейма (1861—1875).

См. также 
 Дворец Сапег (значения)
 Гражданская война 1696—1702 годов в Великом княжестве Литовском

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

 
Княжеские роды Польши
Шляхетские роды герба Лис